Manewr – zorganizowany ruch sił i środków w celu zajęcia jak najdogodniejszego położenia w stosunku do nieprzyjaciela i stworzenia warunków do skutecznego działania. Manewry, w zależności od ilości zaangażowanych sił i środków, dzieli się na:
 strategiczny
 opracyjno-strategiczny
 operacyjny
 taktyczny

Manewr można podzielić też z uwagi na kierunek wykonywania w stosunku do nieprzyjaciela na:
 czołowy
 oskrzydlający
 odwrotny

Wyróżnia się również:
 manewr częstotliwościami
 manewr ogniem
 manewr okrętu
 manewr pozorny
 manewr przeciwartyleryjski
 manewr przeciwjądrowy
 manewr przeciwlotniczy
 manewr przeciwrakietowy
 manewr sprzętem
 manewr środkami materiałowymi
 manewr tyłów
 manewr w rejonie celu

Zobacz też

 manewr lotniczy
 manewr lotniskowy

Bibliografia 
"Leksykon wiedzy wojskowej", Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1979

Taktyka